Kumgang ou Geumgang peut désigner :

Toponymie 
 le district de Kumgang, un district de la province de Kangwon en Corée du Nord.
 les monts Kumgang, une montagne de la province de Kangwon en Corée du Nord.
 la région touristique des monts Kumgang, en lien avec les monts Kumgang.
 le fleuve Kum (Kumgang) en Corée du Sud.

Culture 
 Geumgang jeondo, une peinture de paysage réalisée en 1734 par Jeong Seon.

Homonymie de toponyme